Isla Jorge hace referencia a varios artículos:

 Isla Jorge (Sandwich del Sur) 
 Isla Jorge (Malvinas)
 Isla Jorge (Chile) 
 Isla Jorge Montt